Poljica je čest zemljopisni naziv za naselja i predjele u Hrvatskoj. Sam naziv je umanjenica, "mala polja".

 Poljica, kraj u Omiškom zaleđu, gdje se nalazila Poljička Republika
 Poljička Republika, povijesna knežija, seljačka republika istočno od Splita

Hrvatska:
 Poljica (Jelsa), naselje u općini Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija 
 Poljica (Krk), naselje na otoku Krku, Primorsko-goranska županija 
 Poljica (Marina), naselje u općini Marina, Splitsko-dalmatinska županija 
 Poljica (Podbablje), naselje u općini Podbablje, Splitsko-dalmatinska županija 
 Poljica (Vrsi), naselje u općini Vrsi, Zadarska županija 
 Poljica-Brig, gradsko naselje Nina, Zadarska županija 
 Poljica Kozička, Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija 

Crna Gora:
 Poljica (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Vidi i:
 Poljice (razdvojba)